Termenul „Schleiden” se poate referi la:

Schleiden, oraș în Renania de Nord-Westfalia
Schleiden (Aldenhoven), localitate ce aparține de comuna Aldenhoven, Renania de Nord-Westfalia
Districtul Schleiden un district existent între anii 1839 - 1972 din  Renania de Nord-Westfalia

Matthias Jakob Schleiden (1804-1881), botanist german
Wilhelm Hübbe Schleiden (1846-1916), politician german